Il termine contraccolpo viene utilizzato per indicare:
 in ambito trasportistico è la variazione dell'accelerazione centrifuga nell'intervallo di tempo. È una misura del comfort di marcia in tratti curvilinei e la definizione delle curve matematiche che definiscono i raccordi di transizione sono definite in modo da ridurre i picchi del contraccolpo e in modo da farlo insorgere gradualmente.

 in idraulica può essere usato per indicare una fase del colpo d'ariete

 rinculo